Recall steht für:

 Recall (Politik), die Abberufung eines gewählten Amtsträgers während der Amtsdauer
 Recall (Marketing), eine Methode zur Werbewirkungsmessung
 statistische Trefferquote, siehe Beurteilung eines binären Klassifikators #Sensitivität und Falsch-Negativ-Rate
 Recall – Tödliche Erinnerung, deutscher TV-Titel des Films Fugitive Mind – Der Weg ins Jenseits

Siehe auch:
 Beyond Recall
 Total Recall